Мексиканский этап FIA WTCC 2008 — второй этап сезона-2008, проведённый на Autódromo Miguel E. Abed (рядом с Пуэблой-де-Сарагоса, Мексика) в первый уик-энд апреля 2008 года. Этап-2008 — 3-й этап WTCC в Мексике.

Общая информация 
Пилоты SEAT лучше других смогли приспособиться к характеристикам мексиканской трассы, и если в квалификации им как-то ещё смогли противостоять Августо Фарфус на BMW и трио Chevrolet, то чем дольше продолжался уик-энд, тем больше было преимущество испанцев. Заводские SEAT не слишком удачно провели квалификацию: поул достался Хорди Жене, но ближайший его сокомандник смог занять лишь седьмое место, уступив и трём заводским Chevrolet, BMW Августо Фарфуса и даже полузаводскому пилоту Тому Коронелю. В первой гонке Жене реализовал свой поул и выиграл заезд, а его партнёрам удалось обойти Фарфуса и Меню с Хаффом, обеспечив себе три места на двух первых рядах второго заезда. Рикард Рюделл смог прорваться с седьмого на второе место и почти достал Хорди Жене — на финише их разделило всего 0,415 секунды. Во втором заезде пилоты испанской марки провели образцовый заезд, приведя шесть заволдских машин на первые шесть мест на финише, седьмое место занял SEAT Том Коронель.

Пилоты BMW большую часть мексиканского уик-энда боролись лишь между собой. В квалификации лишь Фарфус смог бороться с заводскими командами, а, например, действующий чемпион Энди Приоль занял лишь двенадцатое место. Первая гонка прошла также не лучшим образом — баварцы не только не смогли побороться за подиумные позиции, но и уступили в сражении за места в конце первой восьмёрки, заметно испортив себе и вторую гонку. В ней Приолю удалось принести BMW единственное очко за уик-энд, опередив Хаффа и, в итоге сошедшего Ларини. Шедший до Мексики четвёртым в личном зачёте Мюллер за уик-энд не смог ни разу финишировать выше двенадцатого места.

Chevrolet на мексиканском этапе смогла конвертировать скорость в тренировках в результаты в гонках: едва не взявший поул Ларини смог приехать в первой гонке на подиум, а Меню стал лучшим из пилотов, выступающих не на SEAT во втором заезде. В кубке конструкторов американская марка набрала за этап в три раза больше очков, чем в Бразилии.

Среди независимых пилотов тройной триумф праздновал бельгиец Пьер-Ив Корталь, победивший и в квалификации и во обоих заездах. Лидер класса после бразильского этапа — голландец Оливир Тилиманс — ни разу не финишировал в гонках выше пятого места.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:47.962

Примечание: Окьяй допущен на старт гонок.

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2

Гонка 2

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Мексика
Моторные виды спорта
Апрель 2008 года
2008